L'edizione 2003-04 della Welsh Premier League vide la vittoria finale del Rhyl.

Capocannoniere del torneo fu Andy Moran (Rhyl), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Rhyl Campione del Galles 2003-04.
 Barry Town retrocesso.

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato gallese di calcio